D'étymologie germanique, le nom propre théophore Godard est composé de god, dieu, et hard, dur, signifiant littéralement « puissance de dieu ». Il est utilisé comme prénom masculin ou comme patronyme.

Prénom 
Selon le saint auquel il se réfère, ce prénom est fêté le 5 mai ou le 8 juin.
 Pour les articles sur les personnes portant ce prénom, consulter la liste générée automatiquement pour Godard.

Patronyme 
 Agnès Godard (1951-), directrice de la photographie française ;
 Aimé Godard (1837-19?), polytechnicien français ;
 André Godard (1881-1965), architecte, archéologue et historien français ;
 André Godard (1939-), athlète français ;
 Anne Godard (1971-), écrivaine française ;
 Benjamin Godard (1849-1895), compositeur français ;
 Christian Godard (1932-), scénariste et dessinateur français de bande dessinée, créateur de nombreuses séries depuis 1954. Cofondateur des éditions Le Vaisseau d'Argent ;
 Colette Godard (1926-2022), journaliste, critique dramatique, essayiste française ;
 Didier Godard (1952-), historien français ;
 Ernest Godard (1826-1862), médecin et anthropologue français ;
 Eugène Godard (1827-1890), aérostier français ;
 Eugène Godard II (1864-1910); aérostier fils du précédent ;
 Francis Godard (1962-), universitaire français, président de l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée ;
 Gabriel Godard (1933-), artiste-peintre français ;
 Gaëlle Godard (1997-), femme jockey française ;
 Henri Godard (1937-), professeur de littérature française, spécialiste de Céline ;
 Jacques Godard (1762-1791), avocat et un député français ;
 Jean Godard (1564-1630), poète baroque  ;
 Jean Godard (1894-1979), réalisateur français ;
 Jean Godard (1921-1967), sculpteur et un peintre belge ;
 Jean-Luc Godard (1930-2022), cinéaste franco-suisse, acteur, chef monteur, dialoguiste, monteur, producteur et scénariste. Chef de file de la Nouvelle Vague ;
 Jean-Luc Godard (1946-), poète belge, également professeur ;
 Jules-Philippe Godard (1899-1978), musicien belge ;
 Jérôme Godard alias Jérôme Godefroy (1953-), journaliste français ;
 Jocelyne Godard (19?-), journaliste française, créatrice et directrice de Sépia ;
 Magdeleine Godard (1860-1940), violoniste et professeur de violon française ;
 Marcel Godard (1884-1966), coureur cycliste français ;
 Marcel Joseph Godard (1920-2007), compositeur français, organiste et chef de chœur ;
 Michel Godard (1933-), homme politique français, ancien député du Morbihan (1993-1997) ;
 Michel Godard (1960-), musicien français ;
 Octave Godard (1877-1958), paysagiste français ;
 Olivier Godard (1949-), économiste et écologue français, directeur de recherche au CNRS ;
 Pedro Pablo Kuczynski Godard (1938-), homme d'État péruvien ; 
 Philippe Godard (1959-), écrivain et essayiste français ;
 Pierre-François Godard (1768-1838), graveur sur bois français ;
 Pierre-François Godard de Beauchamps (1689-1761), écrivain et dramaturge français ;
 Robert Godard (1913-1986), coureur cycliste français ;
 Sabrina Godard-Monmarteau (1981-), triathlète française ;
 Serge Godard (1936-), homme politique français, maire de Clermont-Ferrand de 1997 à 2014 et cousin du réalisateur Jean-Luc Godard ;
 Thierry Godard (1967-), acteur français ;
 
 Yvonne Godard (1908-1975), nageuse française.

Musique 
 Godard/Spillane est un album de John Zorn sorti en 1999 sur le label Tzadik.

Autres 
 Fonderie Émile Godard à Bagneux (Hauts-de-Seine).

Notes et références

Articles connexes 
 Liste des prénoms d'origine germanique

Godard
Homonymie de patronyme
Patronyme anglais
Patronyme germanique
Nom théophore
Homonymie de prénom